Името Иван Пожарлиев носят следните известни личности:
 Иван Пожарлиев (1868 - 1943), български революционер и военен
 Иван Пожарлиев (р. 1935), български химик